Anghilele (Anguilliformes) numite și țipari sunt o categorie de pești care cuprind circa 900 specii, având o formă asemănătoare cu a șarpelui. Trăiesc în ape dulci sau în mări, la adâncimi diferite. Sunt pești răpitori, fiind activi noaptea.

Răspândire 
  
Cele mai multe specii de anghile trăiesc în mările calde tropicale și subtropicale, în apele cu adâncimi diferite și printre recifele de corali.  Anghilele din apele dulci migrează în mare numai în timpul reproducției. Numai speciile, țiparul european (Anguilla anguilla) și anghila americană (Anguilla rostrata) trăiesc în regiunile cu climă temperată din Europa sau America de Nord.

Caracteristici 
  
Toate anghilele au corpul lung, suplu, asemănător cu al șarpelui, în secțiune corpul fiind rotund sau teșit lateral. Înotătoarea abdominală și anală sunt unite într-una singură. Coloana vertebrală poate avea un număr de până la 260 de vertebre. De obicei anghilele  nu au solzi, iar la speciile cu solzi aceștia sunt mici și rotunzi. Oasele maxilarelor sunt unite formând o centură osoasă legată de un craniu incomplet.

Sistematică 
Relațiile de înrudire din punct de vedere filogenetic, nu este clarificat complet la anghile. Ele sunt frecvent împărțite în trei subordine: "Anguilloidei", "Congroidei" și "Muraenoidei" 
   
 

 (Anguilloidei)
 Anghile de apă dulce (Anguillidae)
 (Heterenchelyidae)
 (Moringuidae)
 (Muraenoidei)
 (Chlopsidae)
 (Myrocongridae)
 (Muraenidae)
 (Congroidei)
 (Synaphobranchidae)
 (Ophichthidae)
 (Colocongridae)
 (Derichthyidae)
 (Muraenesocidae)
 (Nemichthyidae)
 (Congridae)
 (Nettastomatidae)
 (Serrivomeridae)

Cladogramă conform Catalogue of Life:

Cronologia genurilor

Referințe

Legături externe 

 FishBase: Order Summary for Anguilliformes
  Aal in der Literatur , "Neuer Physiologus. Enzyklopädie der Erfahrungen"
 A fost descoperită "O FOSILĂ VIE", imaginea unei lumi dispărute acum 200 de milioane de ani, 17 august 2011, Gândul

Anguilliformes